Långa raden kan avse olika byggnader:
 Långa raden, Drottningholm
 Långa raden, Långholmen
 Långa raden, Skeppsholmen
 Långa raden, Järna